Arborfield (Canada), een town in Canada
 Arborfield (Verenigd Koninkrijk), een village in het Verenigd Koninkrijk